Николай Хомутинников:
 Хомутинников, Николай Иванович (1892—1946) — инженер-строитель, участвовал в составлении Технической энциклопедии в 26-и томах
 Хомутинников, Николай Петрович (1928—2017) — советский хоккейный арбитр.